Nederland (ISO-landcode NL)
 Nederlands (ISO-taalcode nl)
 .nl, het achtervoegsel van Nederlandse internetdomeinnamen
 NL (radioprogramma), een Nederlands radioprogramma van de TROS
 National League, een honkbalcompetitie in de Verenigde Staten
 Newfoundland en Labrador (tweeletterige Canadese provincieafkorting)